Бжедух — горная вершина в Центральном Кавказе
 Бжедуги — одно из адыгских племён
 Бжедугхабль — аул в республике Адыгея
 Бжедуховская — станица в Краснодарском крае